Кагамлык:
 Кагамлык, Григорий Сергеевич (1923—1943) — Герой Советского Союза.
 Кагамлык — село, Глобинский район, Полтавская область, Украина.

См. также 
 Сухой Кагамлык